Virgen de la Soledad o Nuestra Señora de la Soledad puede referirse a:

Religión 
 Nuestra Señora de la Soledad, advocación mariana.

Imágenes marianas bajo esta advocación 
 Virgen de la Soledad, de Amberes (Bélgica);
 Virgen de la Soledad, Patrona de la ciudad de Badajoz (España).
 Virgen de la Soledad, de Arganda del Rey (España);
 Nuestra Señora de la Soledad de la Portería Coronada, de Las Palmas de Gran Canaria (España);
 Virgen de la Soledad, de Paterna de Rivera (España);
 Nuestra Señora de la Soledad, de Telde (España).
 Virgen de la Soledad, patrona de Cornago(La Rioja).
 Virgen de la Soledad, de Zamora (España).
 Virgen de la Soledad, de Palencia (España).

Templos católicos bajo esta advocación 
 Basílica de la Soledad, de Oaxaca (México);
 Catedral de la Soledad, de Acapulco de Juárez (México);
 Ermita de la Soledad, ;
 Iglesia de la Soledad, ;

Cofradías penitenciales bajo esta advocación 
 Hermandad de la Soledad de Almería, de Almería (España);
 Hermandad de la Virgen de la Soledad Coronada, de Badajoz (España)

Otros 
 Nuestra Señora de la Soledad (1999), novela de la escritora Marcela Serrano.